Луций Юлий Юл (; V век до н. э.) — древнеримский политический деятель из патрицианского рода Юлиев, военный трибун с консульской властью 438 года до н. э., консул 430 года до н. э.

Биография 
Луций Юлий был сыном Вописка Юлия, консула 473 года до н. э. В 438 году до н. э. он вошёл в состав коллегии из трёх военных трибунов-патрициев; кроме него, трибунами были Мамерк Эмилий Мамерцин и Луций Квинкций Цинциннат Младший. Во время этого трибуната Фидены отпали от Рима и перешли на сторону Вейй, а царь последних казнил римских послов. Но эту войну выпало вести уже консулам следующего года.

В 431 году до н. э., когда Авл Постумий Туберт был назначен диктатором для войны с вольсками и эквами, Луций Юлий стал начальником конницы. Ему было поручено заниматься снабжением армии.

В 430 году до н. э. Луций Юлий был консулом совместно с Луцием Папирием Крассом. Войны в этом году не велись; консулы приняли важный закон, устанавливавший максимальный размер штрафов, поскольку узнали, что такая инициатива готовится народными трибунами, и решили их опередить.

В 424 году до н. э. Луций Юлий стал цензором вместе со своим коллегой по консульству.

Потомки 
Сыном Луция Юлия был военный трибун 401 и 397 гг. до н. э. того же имени.

Примечания 

Родившиеся в V веке до н. э.
Юлии Юлы